Švarc ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Schwarz (Familienname).

Namensträger 
 Bohumil Švarc (1926–2013), tschechischer Schauspieler
 Jaroslav Švarc (1914–1942), tschechischer Soldat und Attentäter

Familienname